Trichosphaeropsis är ett släkte av svampar. Trichosphaeropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichosphaeropsis